La Torre de la possessió des Port és una torre de defensa que forma part de la possessió des Port, al Port de Sóller, al municipi de Sóller, de l'illa de Mallorca. Està declarada Bé d'Interès Cultural.

Construïda al , és de secció quadrada i protegia les cases de la possessió, una de les poques construccions del Port de Sóller al segle XVI. Actualment forma part de l'hotel Es Port.

Referències 

Possessió des Port